Городи́ще — тип археологического памятника, от которого происходит большое количество топонимов.

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Городище — городской посёлок в Барановичском районе Брестской области.
 Городище — деревня в Каменецком районе.
 Городище — деревня в Ляховичском районе.
 Городище — деревня в Городищенском сельсовете Пинского района.
 Городище — посёлок в Городищенском сельсовете Пинского района.
Витебская область
 Городище — деревня в Глубокском районе.
 Городище — деревня в Берёзковском сельсовете Докшицкого района.
 Городище — деревня в Волколатском сельсовете Докшицкого района.
 Городище — деревня Полоцкого района.
 Городище — деревня, Альбрехтовский сельсовет Россонского района.
 Городище — деревня, Дворищенский сельсовет Россонского района.
 Городище — деревня, Краснопольский сельсовет Россонского района.
 Городище — деревня Толочинского района.
Гомельская область
 Городище — деревня Брагинского района.
 Городище — посёлок Буда-Кошелевского района.
 Городище — деревня Петриковского района.
Гродненская область
 Городище — деревня Вороновского района.
Минская область
 Городище — деревня, Богушевичский сельсовет Березинского района.
 Городище — деревня, Якшицкий сельсовет Березинского района.
 Городище — посёлок Дзержинского района.
 Городище — деревня Крупского района.
 Городище — деревня Логойского района.
 Городище — посёлок, Колодищанский сельсовет Минского района.
 Городище — деревня, Щомыслицкий сельсовет Минского района.
 Городище — деревня Мядельского района.
 Городище — деревня Слуцкого района.
 Городище — деревня Узденского района.
 Городище — деревня, Клинокский сельсовет Червенского района.
 Городище — деревня, Ляденский сельсовет Червенского района.
 Городище — деревня, Червенский сельсовет Червенского района.
Могилёвская область
 Городище — деревня, Заволочицкий сельсовет Глусского района.
 Городище — деревня, Славковичский сельсовет Глусского района.
 Городище — деревня, Семукачский сельсовет Могилёвского района.
 Городище — агрогородок, Городищенский сельсовет Шкловского района.

Россия 
Архангельская область
 Городище — деревня в Вельском районе
 Городище — деревня в Котласском районе
Белгородская область
 Городище — хутор в Алексеевском районе
 Городище — село в Корочанском районе
 Городище — село в Старооскольском городском округе.
Брянская область
 Городище — село в Погарском районе.
Городище — бывшее село (с 1949 — посёлок городского типа) под Брянском, ныне в черте города.
Городище — бывшая деревня в Жирятинском районе.

Владимирская область
 Городище — село в Юрьев-Польском районе.
Волгоградская область
 Городище — рабочий посёлок в Городищенском районе.
Вологодская область
 Городище — деревня в Вожегодском районе.
 Городище — деревня в Кирилловском районе.
 Городище — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Городище — деревня в Череповецком районе.
Ивановская область
 Городище — деревня в Заволжском районе
Калужская область
 Городище — деревня в Дзержинском районе.
 Городище — деревня в Мещовском районе.
Кировская область
 Городище — деревня в Зуевском районе
 Городище — деревня в Немском районе
 Городище — село в Санчурском районе
 Городище — деревня в Советском районе
Костромская область
 Городище — деревня в Костромском районе
 Городище — деревня в Парфеньевском районе
Красноярский край
 Городище — село в Енисейском районе
Курская область
 Городище — деревня в Дмитриевском районе
 Городище — деревня в Курском районе
 Городище — деревня в Поныровском районе
 Городище — деревня в Рыльском районе в составе Козинского сельсовета
 Городище — хутор в Рыльском районе в составе Никольниковского сельсовета
 Городище — деревня в Советском районе
Ленинградская область
 Городище — деревня в Киришском районе.
 Городище — деревня в Кировском районе.
 Городище — деревня в Мелегежском сельском поселении Тихвинского района.
 Городище — деревня в Цвылёвском сельском поселении Тихвинского района.
Москва
 Городище — деревня в Новомосковском административном округе.
Московская область
 Городище — деревня в Воскресенском районе.
 Городище — деревня в городском округе Кашира.
 Городище — деревня в Клинском районе.
 Городище — район Коломны.
 Городище — деревня в сельском поселении Газопроводское Луховицкого района.
 Городище — деревня в сельском поселении Головачёвское Луховицкого района.
 Городище — деревня в Рузском районе, бывший Волковский сельский округ. ?
 Городище — поселок в Рузском районе, бывший Никольский сельский округ.
 Городище — деревня в Рузском районе, бывший Покровский сельский округ.
 Городище — деревня в Ступинском районе.
 Городище — деревня в Чеховском районе.
 Городище — деревня в городском округе Шаховская.
Новгородская область
 Городище — деревня в Волотовском районе
 Городище — деревня в Новгородском районе
 Городище — деревня в Солецком районе
 Городище — село в Шимском районе

Новосибирская область
 Городище — деревня в Здвинском районе
Оренбургская область
 Городище — село в городской округ Оренбург.
Орловская область
 Городище — село в Болховском районе.
 Городище — деревня в Знаменском районе
 Городище — деревня в Мценском районе Орловской области (Башкатовское сельское поселение)
 Городище — деревня в Мценском районе Орловской области (Тельченское сельское поселение)
 Городище — деревня в Свердловском районе
 Городище — деревня в Сосковском районе
 Городище — село в Урицком районе.
Пензенская область
 Городище — город в Пензенской области.
 Городище — посёлок в Земетчинском районе
 Городище — посёлок в Мокшанском районе
Пермский край
 Городище — деревня в Добрянском районе
 Городище — деревня в Еловском районе
 Городище — деревня в Осинском районе
 Городище — село в Соликамском районе
 Городище — деревня в Усольском районе
 Городище — деревня в Юсьвинском районе, Майкорское сельское поселение.
 Городище — деревня в Юсьвинском районе, Пожвинское сельское поселение.
Псковская область
 Городище — деревня в Бежаницком районе
 Городище — деревня в Великолукском районе, Лычёвская волость
 Городище — деревня в Великолукском районе, Черпесская волость
 Городище — деревня в Дновском районе
 Городище — деревня в Невельском районе, Артёмовская волость
 Городище — деревня в Невельском районе, Плисская волость
 Городище — деревня в Новоржевском районе
 Городище — деревня в Островском районе
 Городище — деревня в Палкинском районе
 Городище — деревня в Печорском районе
 Городище — деревня в Пыталовском районе
Ростовская область
 Городище — хутор в Азовском районе
Рязанская область
 Городище — село в Рыбновском районе
 Городище — село в Шиловском районе
Свердловская область
 Городище — деревня в Алапаевском районе
 Городище — село в Байкаловском районе
 Городище — деревня в Слободо-Туринском районе
 Городище — село в Тавдинском городском округе
 Городище — село в Туринском городском округе
Смоленская область
 Городище — деревня в Велижском районе
 Городище — деревня в Гагаринском районе
 Городище — деревня в Демидовском районе
 Городище — деревня в Сафоновском районе
 Городище — деревня в Угранском районе
 Городище — деревня в Хиславичском районе
Тамбовская область
 Городище — село в Бондарском районе
Татарстан
 Городище — село в Дрожжановском районе
 Городище — деревня в Зеленодольском районе
 Городище — село в Нижнекамском районе
Тверская область
 Городище — деревня в Калининском районе, Черногубовское сельское поселение
 Городище — деревня в Калининском районе, Эммаусское сельское поселение
 Городище — деревня в Кимрском районе
 Городище — деревня в Конаковском районе, Вахонинское сельское поселение
 Городище — деревня в Конаковском районе, Первомайское сельское поселение
 Городище — деревня в Осташковском районе
 Городище — деревня в Ржевском районе
 Городище — деревня в Сандовском районе
 Городище — деревня в Селижаровском районе
 Городище — деревня в Старицком районе
 Городище — деревня в Удомельском районе
Томская область
 Городище — деревня в Парабельском районе
Тульская область
 Городище — деревня в Ленинском районе
Тюменская область
 Городище — деревня в Сорокинском районе
Челябинская область
 Городище — село в Варненском районе

Ярославская область
 Городище — деревня в Борисоглебском районе
 Городище — деревня в Переславском районе.
 Городище — село в Переславском районе.
 Городище — деревня в Угличском районе.

Украина 

Винницкая область
 Городище — село в Литинском районе.
 Городище — село в Песчанском районе.

Волынская область
 Городище — село в Киверцовском районе.
 Городище — село в Ковельском районе.
 Городище — село в Луцком районе, Баевский сельский совет
 Городище — село в Луцком районе, Городищенский сельский совет

Житомирская область
 Городище — село в Андрушёвском районе.
 Городище — село в Житомирском районе.
 Городище — село в Новоград-Волынском районе.
 Городище — село в Черняховском районе.
 Городище — село в Чудновском районе.
 Городище — до 1963 г. название села Мирное в Радомышльском районе.

Киевская область
 Городище — село в Белоцерковском районе.
 Городище — село в Бориспольском районе.
 Городище — село в Иванковский район, ликвидировано в 1999 году

Луганская область
 Городище — село в Беловодском районе.
 Городище — село в Марковском районе.
 Городище — посёлок городского типа в Перевальском районе.

Львовская область
 Городище — село в Стрыйском районе.
 Городище — село в Самборском районе.
 Городище — село в Червоноградском районе.

Полтавская область
 Городище — село в Чернухинском районе.

Ровненская область
 Городище — село в Березновском районе.
 Городище — село в Дубровицком районе.
 Городище — село в Корецком районе.
 Городище — село в Ровненском районе.

Сумская область
 Городище — село в Недригайловском районе.

Тернопольская область
 Городище — село в Зборовском районе.
 Городище — село в Козовском районе.

Хмельницкая область
 Городище — село в Деражнянском районе.
 Городище — село в Шепетовском районе.

Черкасская область
 Городище — город, входит в состав Черкасского района.

Черниговская область
 Городище — село в Бахмачском районе.
 Городище — село в Коропском районе.
 Городище — село в Менском районе.
 Городище — село в Новгород-Северском районе.

Молдавия 
 Городище — село в Рышканском районе.
 Городище — село в Резинском районе.

Водоёмы 
 Городище — река в России, протекает в Пермском крае, приток Малой Ласьвы.

Прочее 
 OPR «Horodyszcze» («Городище») — речной монитор Пинской флотилии Польши.

Городища 
 Городище — остатки городища раннего железного века в Костроме
 Городище — остатки городища раннего железного века в Ленинградской области

См. также 
 Городище 1-е
 Городище 2-е
Красное Городище
 Городище-Косовское 
 Крестово-Городище
 Городища
 Городищи
 Городища (деревня)

Примечания